Standard је пети студијски албум јапанског рок бенда Скандал. Изашао је 2. октобра 2013. и пуштен је у продају у три верзије: обичну ЦД верзију, лимитирану верзију са DVD-ом и музичиким видеима за "Аwanai Tsumori no, Genki de ne", "Kagen no Tsuki", и "Scandal in the House" и Комплетна продукција која садржи ЦД, и Мајицом. На Орикон листама је достигао 3. место.

Списак песама

Листе

Референце 

Албуми 2013.
Албуми групе Scandal